Кодозеро — лимноним:

 Кодозеро — озеро в Ленинградской области.
 Кодозеро — озеро в Карелии.
 Кодозеро — озеро в Вологодской области.

Примечания